Akunnaap Qaqqaa bezeichnet:
 Akunnaap Qaqqaa (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Akunnaap Qaqqaa (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland